Гмелин е популярна фамилия на редица германски учени:
 Йохан Георг Гмелин (1709–1755), немски естественик, изследовател на Сибир, автор на Flora Siberica.
 Филип Фридрих Гмелин (1721-1768), немски естественик
 Самуел Готлиб Гмелин (1744–1774), немски естественик, автор на Historia Fucorum, първата книга относно биология на моретата и океаните.
 Йохан Фридрих Гмелин (1748–1804), немски естественик, издател, а по-късно и коректор на Systema Naturae на Карл Линей.
 Леополд Гмелин (1788–1853), немски химик.
 Кристиан Готлиб Гмелин (1792–1860), немски химик и минералог.